Kompas (scritto anche Compas o Kompa) – ritmo musicale tradizionale haitiano
KOMPAS – "Commissione per il coordinamento della progettazione delle aeroslitte", nell'ex-Unione Sovietica
Kompas – quotidiano di Giacarta (Indonesia) con diffusione nazionale
Kompas-Gramedia Group – compagnia conglomerata indonesiana
Kompass – casa editrice

Note